Fidżi – państwo 
 Fidżi – archipelag
 Fidżi – morze
 fidżi (fidżyjski) – język